een stichting of organisatie waarin een vermogen beheerd en eventueel ingezameld wordt, zoals:
 een beleggingsfonds
 een trust (rechtsvorm)
 een organisatie voor een goed doel, zie goededoelenfonds
 een pensioenfonds
 het ziekenfonds
 Ziekenfonds (België)
 Ziekenfonds (Nederland)
 Staatsziekenfonds
 een werkloosheidsfonds
 een mobiliteitsfonds
 een klimaatfonds
 het Belgisch Zilverfonds
 een boekenfonds op scholen
 het Internationaal Monetair Fonds
 een aandelensoort, zoals Unilever
 vermogen of kapitaal voor investeringen
 het handelsfonds van een onderneming
 Fonds (collectie), een collectie boeken, partituren enz. gepubliceerd door een uitgeverij
 de gelukskaarten Kans en Algemeen fonds uit het bordspel Monopoly